Ви́ктор Зу́барев:
 Зубарев, Виктор А. (1914 — ?) — советский футболист.
 Зубарев, Виктор Викторович (1932—1991) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 Зубарев, Виктор Владиславович (род. 1961) — российский политик, депутат Государственной думы России.
 Зубарев, Виктор Егорович (1973—2004) — казахстанский футболист.